

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua swati
 SSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stuart Island (Stati Uniti)

Abbreviazioni 
 South-South-West  – Nelle abbreviazioni aeronautiche è Sud-Sud-Ovest